Гужно () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Гарволинский повят, Мазовецкое воеводство. Население — 6153 человека (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Хенцины
 Гонсув
 Гозьдзик
 Гужно
 Гужно-Колёня
 Юзефув
 Кобыля-Воля
 Лонки
 Межончка
 Пяски
 Поташники
 Редуцин
 Саможондки
 Унин
 Вулька-Остроженьска

Соседние гмины 
 Гмина Борове
 Гмина Гарволин
 Гарволин
 Гмина Ласкажев
 Гмина Мясткув-Косцельны
 Гмина Соболев
 Гмина Желехув

Ссылки 
 Официальная страница

гмины Мазовецкого воеводства